Melipilla (Metropolitana), een gemeente in de Chileense Región Metropolitana
Melipilla (provincie), een provincie van Chili